Такмичње у одбојци за жене је на Олимпијским играма одржано од 28. јула до 11. августа, на Ерлкортском сајму.

Репрезентције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве четири екипе из обе групе су избориле пласман у четвртфинале.

Титулу олимпијског победника освојила је репрезентација Бразила која је победила у финалу са 3:1 репрезентацију САД. Бронзану медаљу је освојио Јапан победом над Јужном Корејом од 3:0.

Квалификације

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Завршница

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч:   Ким Јеон-Кунг

 Најбољи поентер:   Ким Јеон-Кунг

 Најбољи нападач:   Дестини Хукер

 Најбољи блокер:   Фабијана Клаудино

 Најбољи сервер:   Шејла Кастро

 Најбољи техничар:   Јевгенија Старцева

 Најбољи примач:   Фернанда Гарај

 Најбољи либеро:   Бренда Кастиљо

Састави победничких екипа

Види још 
 Одбојка за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012.

Спољашње везе 

 Сајт Светске одбојкашке федерације

Одбојка на Летњим олимпијским играма 2012.